Totó, szerencsejáték
Totó a következő személyek művész- vagy beceneve:
 Totò (1898–1967) olasz színész
 Pálfy Antal (1933) magyar labdarúgó, edző
Zene
 Toto, 1977-ben alakult amerikai rockegyüttes
 Toto, első albumuk (1978)
Nép és nyelv
 toto nép
 toto nyelv